Het ATP-toernooi van Memphis 2012 (met de officiële naam Regions Morgan Keegan Championships 2012) vond plaats van 20 tot en met 26 februari 2012, als onderdeel van het tennistoernooi van Memphis 2012. Er werd gespeeld op de overdekte hardcourtbanen van de Racquet Club of Memphis in de Amerikaanse stad Memphis.

Het enkelspel werd gewonnen door de Oostenrijker Jürgen Melzer, door in de finale de Canadees Milos Raonic te kloppen met 7-5, 7-6(4).
Het dubbelspel werd gewonnen door de Wit-Rus Maks Mirni en de Canadees Daniel Nestor; zij versloegen in de finale de Kroaat Ivan Dodig en de Braziliaan Marcelo Melo met 4-6, 7-5, [10-7].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Memphis
ATP-toernooi van Memphis